Kovács Judit (1916–2003) újságíró, író
 Kovács Judit (1956) íjász
 Kovács Judit, Oberritterné (1969–2015) úszó, edző
 Kovács Judit (1969) atléta, magasugró
 Kovács Judit (2002) sakkozó és mérnök